Kasuga může být:

 Svatyně Kasuga – šintoistická svatyně ve japonském městě Nara
 Kasuga (sopka) – japonská podmořská sopka
 Lodě:
 Kasuga Maru – kolesová paroplachetní válečná loď pozdního šógunátu; v japonském císařském námořnictvu později sloužila jako Kasuga
 Třída Kasuga – dvojice pancéřových křižníků japonského císařského námořnictva
 Kasuga – pancéřový křižník třídy Kasuga
 Kasuga Maru – japonský oceánský parník; 1941 přestavěný na letadlovou loď a 1942 přejmenovaný na Taijó

Externí odkazy